NGC 2405 est une galaxie spirale située dans la constellation des Gémeaux. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 2405 a été découverte par l'astronome allemand Albert Marth en 1864.

Supernova 
La supernova SN 2011gh a été découverte dans NGC 2405 le  dans le cadre du relevé CRTS (Catalina Real-Time Transient Survey) de l'institut Caltech et par Stan Howerton. Cette supernova était de type Ib/c.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 2405 sur le site du professeur C. Seligman

2405
Constellation des Gémeaux
Galaxie spirale
Objet céleste découvert en 1864
Objet céleste découvert par Albert Marth